Stille Tage steht für:

 Stille Tage, Feiertage, siehe Feiertage in Deutschland #Stille Tage
 Tatort: Stille Tage, deutscher Fernsehfilm von Thomas Jauch (2006)
 Stille Tage, Roman des Nobelpreisträgers Kenzaburô Ôe (2014)

Siehe auch:
 Stille Tage in Clichy (Begriffsklärung)